Ana María de Mecklemburgo-Schwerin (Schwerin, 1 de julio de 1627-Halle, 11 de diciembre de 1669) fue una noble alemana, miembro de la Casa de Mecklemburgo, y por matrimonio duquesa de Sajonia-Weissenfels, de Sajonia-Querfurt, y condesa de Barby.

Era el cuarto vástago y segunda hija del duque Adolfo Federico I de Mecklemburgo-Schwerin con su primera esposa Ana María, hija del conde Enno III de Frisia Oriental. En la historiografía antigua aparece con un tercer nombre, Dorotea, pero los historiadores modernos lo han descartado.

Biografía 
Las guerras que involucraron a Mecklemburgo obligaron a su padre a enviar a Ana María y a sus dos hermanos mayores, Cristián Luis y Carlos, primero a Suecia y poco después a Dinamarca, a la corte de la reina viuda Sofía (nacida duquesa de Mecklemburgo-Güstrow). En 1629, Ana María fue enviada a Sajonia con la electora viuda Eduviges, al castillo de Lichtenberg en las cercanías de Prettin, donde fue educada. Después de la muerte de Eduviges en 1642, Ana María volvió a Schwerin, donde se reunió de nuevo con su padre, habiendo fallecido su madre en 1634. Probablemente también se reunió por primera vez con su madrastra, María Catalina de Brunswick-Dannenberg, y con sus tres hermanastros sobrevivientes. Ana María era la hija favorita de su padre como demuestra su tono cordial e incluso afectivo de las cartas que se escribieron el uno al otro.

El 23 de noviembre de 1647, en Schwerin, Ana María contrajo matrimonio con Augusto, segundo hijo sobreviviente del elector Juan Jorge I de Sajonia, y se trasladó con su marido a Halle, la ciudad principal de sus dominios como administrador del Arzobispado de Magdeburgo. Durante su matrimonio, crio a doce hijos, incluyendo a tres hijas que murieron en la infancia en 1663.

El 22 de abril de 1657, su marido, según los términos del testamento de su padre, recibió las ciudades de Weissenfels y Querfurt como su propio ducado, y a partir de entonces, Ana María pasó a ser duquesa consorte de Sajonia-Weissenfels y de Sajonia-Querfurt.

Ana María murió el 11 de diciembre de 1669 en Halle y fue enterrada en un magnífico ataúd en el Palacio de Neu-Augustusburg en Weissenfels. Sus tres hijas infantes que habían sido enterradas en la Catedral de Halle fueron reenterradas con ella.

Descendencia 
En Schwerin el 23 de noviembre de 1647, Ana María contrajo matrimonio con el duque Augusto de Sajonia-Weissenfels. Tuvieron doce hijos:

 Magdalena Sibila (Halle, 2 de septiembre de 1648-Gotha, 7 de enero de 1681), desposó el 14 de noviembre de 1669 al duque Federico I de Sajonia-Gotha-Altemburgo.
 Juan Adolfo I (Halle, 2 de noviembre de 1649-Weissenfels, 24 de mayo de 1697).
 Augusto (Halle, 3 de diciembre de 1650-ibidem, 11 de agosto de 1674), preboste de Magdeburgo. Desposó el 25 de agosto de 1673 a Carlota de Hesse-Eschwege. Tuvieron un único hijo que nació muerto (24 de abril de 1674).
 Cristián (Halle, 25 de enero de 1652-muerto en batalla en Maguncia, 24 de agosto de 1689), general mariscal de campo del ejército de Sajonia electoral.
 Ana María (Halle, 28 de febrero de 1653-ib., 17 de febrero de 1671).
 Sofía (Halle, 23 de junio de 1654-Zerbst, 31 de marzo de 1724), desposó el 18 de junio de 1676 al príncipe Carlos Guilermo de Anhalt-Zerbst. Al igual que su hermana mayor, Magdalena Sibila, fue un ancestro de la reina Victoria del Reino Unido.
 Catalina (Halle, 12 de septiembre de 1655-ib., 21 de abril de 1663).
 Cristina (Halle, 25 de agosto de 1656-Eutin, 27 de abril de 1698), desposó el 21 de junio de 1676 a Augusto Federico de Holstein-Gottorp, príncipe-obispo de Lübeck (hijo del duque Federico III de Holstein-Gottorp, y de su esposa, la duquesa María Isabel de Sajonia).
 Enrique (Halle, 29 de septiembre de 1657-Barby, 16 de febrero de 1728), heredó Barby.
 Alberto (Halle, 14 de abril de 1659-Leipzig, 9 de mayo de 1692).
 Isabel (Halle, 25 de agosto de 1660-ib., 11 de mayo de 1663).
 Dorotea (Halle, 17 de diciembre de 1662-ib., 12 de mayo de 1663).

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Dirk Schleinert. "Anna Maria von Mecklenburg (1627-1669) und August von Sachsen (1614-1680) und die Begründung des Hauses Sachsen-Weißenfels. Dynastische Beziehungen zwischen Mecklenburg und Kursachsen im 17. Jahrhundert", in Mecklenburgische Jahrbücher 123 (2008), 123-157.
 Klaus Gondermann. Die Mitglieder der Fruchtbringenden Gesellschaft 1617-1650: 527 Biographien. Leipzig 1985.
 300 Jahre Schloß Neu-Augustusburg, 1660–1694 - Residenz der Herzöge von Sachsen-Weißenfels. Festschrift. Weissenfels (1994).
 Johann Christoph Dreyhaupt. Beschreibung des ... Saal-Creyses, insonderheit der Städte Halle. Halle 1749/1751 (so-called Dreyhaupt-Chronik).

Casa de Mecklemburgo-Schwerin
Casa de Sajonia-Weissenfels
Duquesas consortes de Sajonia
Consortes de la casa de Mecklemburgo
Nacidos en Schwerin